debiut – pierwsze publiczne wystąpienie w jakiejś dziedzinie
 otwarcie szachowe, debiut – początkowa faza partii szachów
 Debiut – album Czesława Mozila
 Debiut – album Kaena
 Debiut – album DKA